Desa Bungursari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bungursari (administrativ by i Indonesien, lat -6,48, long 107,48), Jawa Barat, 
 Desa Bungursari (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 108,17), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar